Alvito kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Alvito, kommun, Lazio, Provincia di Frosinone,

Portugal 

 Alvito (kommun), Beja, 
 Alvito (freguesia i Portugal, Beja, Alvito), 
 Alvito (freguesia i Portugal, Braga, Barcelos, lat 41,59, long -8,60), 
 Alvito (freguesia i Portugal, Braga, Barcelos, lat 41,61, long -8,59), 

Robotskapade Portugalförgreningar